Школа общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона () — профессиональная академия государственной политики при Принстонском университете. Находится в городе Принстон, штат Нью-Джерси, США.

Школа начала выдавать студентам степень бакалавра с 1930 года и аспирантам с 1948 года. Сегодня школа присуждает три степени: магистр государственного управления (), магистр государственной политики () и докторскую степень. Сейчас самая новая степень Школы общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона присуждается совместно с факультетом психологии Принстонского университета — это двойная степень психологии и общественной политики.

История 

Школа общественных и международных отношений была основана в Принстоне в 1930 году, в духе интересов Вудро Вильсона, который хотел готовить студентов к лидерству в общественных и международных отношениях. Первым начинанием Школы была междисциплинарная программа для студентов Колледжа свободных искусств () Принстонского университета, хотя введение аспирантуры планировалось с самого начала.

Аспирантура была введена в 1948 году. В том же году, Школа была переименована в Школу имени Вудро Вильсона, в честь двадцать восьмого президента США, который был выпускником Принстонского университета 1879 года, губернатором Нью-Джерси, и тринадцатым президентом Принстонского университета. На церемонии празднования сто пятидесятилетия университета в 1896 году, Вудро Вильсон выступил с речью, в которой он определил предназначение университета формулой «Принстон на службе нации» (). В 1990-х годах, Гарольд Шапиро (), который был президентом университета, расширил этот девиз до формулы: «Принстон на службе нации, и на службе всех наций» (). Принстонский университет и Школа общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона считают эту концепцию миссией образования.
  
В 1961 году выпускник 1926 года Чарльз Робертсон и его супруга Мари () преподнесли Школе подарок исторического масштаба, для того чтобы расширять и укреплять аспирантуру как учреждение, где мужчины (а позже и женщины), посвятившие себя государственной службе приобретали знания и навыки, которые могли бы подготовить их к карьере в государственной службе, особенно в области международных отношений, после окончания Школы или позднее.

Школа имени Вудро Вильсона сегодня 

Сегодня Школа имени Вудро Вильсона обучает студентов как из США, так из других стран. Студенты и аспиранты Школы стремятся применять свои знания и навыки к решению насущных проблем как в национальной, так и международной сферах. В профессорско-преподавательский состав Школы входят выдающиеся учёные и практикующие специалисты в таких областях, как политика, экономика, социология, психология, физика, молекулярная биология и геонауки. Эти учёные, как индивидуально, так и в качестве членов академических центров и программ, реагируют и влияют на национальное и международное положение через посредство изучения политики. Это, в свою очередь, увеличивает глубину и жизненность программы преподавания Школы.

Ссылки 
 WWS official
 WWS history

Появились в 1930 году в США
1930-е годы в Нью-Джерси
Школа общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона